Flessner oder Fleßner ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Flessner (1935–2022), deutscher Rechtswissenschaftler

 Günter Flessner (1930–2016), deutscher Politiker (CDU)
 Heike Fleßner (1944–2021), deutsche Erziehungswissenschaftlerin 
 Heinz Flessner (1911–1998), deutscher Unternehmer 
 Hermann Flessner (* 1930), deutscher Bauingenieur und Informatiker